Superliga 2005/06 bezeichnet folgende Spielzeiten verschiedener Sportligen:

Eishockey:
 Superliga (Russland) 2005/06
 Superliga (Spanien) 2005/06
 Superliga (Türkei) 2005/06

Fußball:
 Dänische Superliga 2005/06

Tischtennis:
 Superliga (Europa) 2005/06